Мугардос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 12,8 км². Население — 5536 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи
Населённые пункты Ла-Коруньи